RQ-7 Shadow – bezzałogowy samolot,
 shadow – pakiet dla systemów z rodziny UNIX umożliwajacy złożone szyfrowanie haseł użytkowników,
 Shadow the Hedgehog – fikcyjna postać z gier komputerowych i wideo z serii Sonic the Hedgehog,
 Shadow the Hedgehog – gra z serii Sonic the Hedgehog.
 DJ Shadow – amerykański turntablista,
 Shadow Racing Cars – zespół startujący w Formule 1 w latach 1973-1980.